Ово је списак највећих острва Филипина'''.

Спољашње везе 

Филипинска острва